Miloševac peut désigner :
 Miloševac, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Modriča et dans la République serbe de Bosnie ;
 Miloševac, une localité de Croatie située dans la municipalité de Barilović, Comitat de Karlovac ;
 Miloševac, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Šabac, district de Mačva ;
 Miloševac, une localité de Serbie située dans la municipalité de Velika Plana, district de Podunavlje.